Тарабилда — литовская фамилия. 

Известные носители:

 Тарабилда, Арунас (1934—1989) — литовский художник-график, иллюстратор.
 Тарабилда, Пятрас (1905—1977) — литовский живописец, график, иллюстратор.